Die Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2005 fand vom 11. bis 17. Juli 2005 in Jakarta, Indonesien, statt.

Medaillengewinner

Weblinks
http://www.badmintontimes.com/article2/articleRead.jsp?menunum=101&no=1699

Junioren-Badmintonasienmeisterschaft 2005
Badminton 2005
Badmintonwettbewerb in Jakarta